As regiões centroméricas dos cromossomos estão em repulsão, mas ainda unidos pelos quiasmas (zonas de contato entre as cromátides-irmãs de dois cromossomos diferentes), que dependem do comprimento do cromossomo.

A gametogênese feminina dos mamíferos é paralisada nessa fase, chamada doctióteno. Nas mulheres, essa paralisação ocorre no quinto mês de vida uterina. Todas as células da linhagem reprodutiva da menina quando nasce estão no diplóteno e só dá continuidade na puberdade, em períodos de mais ou menos 28 dias - ciclo menstrual.

No estágio de diplóteno cada cromossomo age como se repelisse o pareamento íntimo estabelecido entre os homólogos, especialmente próximo ao centrômero. Talvez isso ocorra devido ao desaparecimento da força de atração existente no paquíteno ou devido a uma nova força de repulsão que se manifesta. 

A separação é impedida em algumas regiões, em lugares onde os filamentos se cruzam. Essas regiões ou pontos de intercâmbios genéticos, são conhecidas por quiasmas. Portanto, é nessa fase que ocorre o crossing-over. Uma tétrade pode apresentar vários quiasmas dando figuras em configuração de V, X, O ou de correntes. Em muitos organismos suas posições e número parecem ser constantes para um particular cromossomo. 

Biologia celular